Krašovice bezeichnet mehrere Orte in Tschechien

 Krašovice, Gemeinde im Okres Plzeň-sever
 Krašovice, Ortsteil von  Čížová, Okres Písek
 Krašovice, Ortsteil von Krásná Hora nad Vltavou, Okres Příbram